Helicó (música), instrument musical de vent metall
 Mont Helicó
 Biografies:
 Helicó de Cízic, filòsof grec
 Helicó de Salamina, artista xipriota del teixit